Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Robin Söderling che ha battuto in finale Radek Štěpánek 6–3, 6–7(2), 7–6(5).

Teste di serie

  Andrei Pavel (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (semifinali)
  Mario Ančić (secondo turno)
  Radek Štěpánek (finale)

 Robin Söderling (campione)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Karol Beck (quarti di finale)
 Maks Mirny (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 2005
ATP Tour 2005